Сессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду